

Geografia 
 Erlenbruchwald-Kalbeck – riserva naturale tedesca

Persone 
 Florian Kalbeck (1920-1996) – drammaturgo austriaco
 Max Kalbeck (1850-1921) – poeta, scrittore e critico musicale tedesco
 Paul Kalbeck (1884-1949) – attore e regista austriaco